Tjeerd est un prénom néerlandais porté par :
 Tjeerd Alkema (1942-), sculpteur français d'origine néerlandaise ;
 Tjeerd Boersma (1915-1985), athlète néerlandais, spécialiste du sprint ;
 Tjeerd Halbes (1748-1800), homme politique néerlandais ;
 Tjeerd Korf (1983-), footballeur néerlandais ;
 Tjeerd van Andel (1923-2010), géologue et océanologue américain d'origine néerlandaise ;
 Tjeerd Theo van Sheltinga (en) (1914-1994), joueur d'échecs néerlandais.

Homonymie de prénom
Prénom néerlandais